Чукотско-корякские войны — вооружённые столкновения, происходившие между чукчами, коряками, эскимосами и юкагирами с конца XVII века до 70-х годов XVIII века. Конфликты происходили из-за конкуренции за обладание оленьими стадами и отличались ожесточённостью. Также в ительменских произведениях сохранился рассказ о защите ими своей культуры от вмешательства коряков, однако не известно, принимали ли представители этого народа в конфликте.

Оружие сторон конфликта 
Подготавливаясь к набегу, чукчи брали луки — оружие дальнего боя, изготавливаемый преимущественно из лиственницы и берёзы. Стреляя, чукчи и коряки смазывали наконечники стрел ядом, у человека опухала рана и через несколько дней он умирал.

Для защиты в бою воины надевали панцири из кожи моржа, которая ровными полосками опоясывала человека, нижний ряд нашивался на верхний. Грудь защищала пластина из кожи сивуча, щит был отброшен за спину воина и имел два «крыла», которыми можно было закрыть лицо от стрел, иногда делали только левое крыло, потому что в правой руке держали оружие. Новобранцам требовалось время, чтобы освоить систему использования панциря.

Численность войск 
Численность бойцов была невелика, на крупные операции собиралось всего 200—300 бойцов, однако в самых судьбоносных и важных битвах в ополчении могло находиться около 3000 человек.

Ход конфликтов 
Обычно нападение начиналось утром, и если отряду одной из враждующих сторон удавалось пробраться в поселение врага незамеченными, то битва заканчивалась быстро. Часть воинов на лыжах окружала посёлок противника и разрушала его, другие же воины при помощи копий протыкали покров яранги (дома) и пытались убить всех находящихся в доме. Оставшиеся воины занимались угоном оленьих стад.

Известные битвы 
1730 год:
По данным служилых людей Анадырского острога в 1730 году чукчи убили около 100 оленеводов-коряков, после чего вторые стали просить помощи у Российской империи и даже предлагали помощь в борьбе с чукчами.

Защитные сооружения 
Чукчи и коряки использовали нарты не только как транспорт, но и как защитное сооружение. Их расставляли по кругу вертикально и набрасывали на них моржовую кожу и закрепляли её ремнями. На пути врагов появлялся вал и под укрытием этого сооружения лучники стреляли по ним.

Люди, живущие оседло на берегах моря, могли подготовиться к защите своей жизни и имущества более тщательно. В годы частых вооружённых конфликтов они строили жильё на островах или скалистом мысу, окружая их каменным или земляным валом. Эти сооружения становились неприступными в суровых условиях севера. Скаты обливали водой и они становились ледяными, покрываясь ледяной коркой.

Заключение мира 
В тех случаях, когда война затягивалась и теряла смысл для обеих сторон, заключался мир, который скрепляли присягой солнцу и возмещением ущерба.

Итоги и последствия 
В результате кровопролитных сражений в период с 1725 до 1773 года чукчам удалось отнять у коряков 240 тысяч оленей, что вынудило многих из них перейти к оседлому образу жизни у моря, занимаясь охотой и ловлей рыбы. После окончания войн вновь начались конфликты за пастбища и оленей, но уже между общинами и отдельными охотниками.

Когда на крайнем севере стали появляться русские землепроходцы, коряки, юкагиры и кереки встали на сторону Российской империи. Это случилось ещё и потому что чукчи уходили из зоны влияния России и теснили другие народы севера. Коряки и юкагиры даже участвовали в военном походе Дмитрия Павлуцкого 1731 года против чукчей. Поход окончился победой Павлуцкого.

Отражение войн в культуре 
События XVII—XVIII веков отразились в культуре народов. В героических чукотских сказаниях повествуется о борьбе с коряками, которые выставляются жестокими поработителями и насильниками. Точно таким же образом описываются чукчи в корякских сказаниях. Примером их сказаний могут выступить произведения, такие как «Оседлые и Оленеводы» и «Повествование о живших прежде».

См. также 
 Корякская сказка «Оседлые и оленеводы»
 Корякская сказка «Повествование о живших прежде»
 История Чукотского автономного округа
 История Анадыря
 Чукотско-корякские языки

Литература

Источники 
 Тихие войны полярного круга

Войны XVIII века
Войны XVII века